Pięć okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS Inflexible:
 HMS "Inflexible" − 18-działowy slup wojenny zwodowany w 1776 roku;
 HMS "Inflexible" − 64-działowy okręt liniowy III rangi, zwodowany w 1780 roku i rozebrany w 1820 roku;
 HMS "Inflexible" − drewniany slup wojenny o pomocniczym napędzie śrubowym, zwodowany w 1845 roku i sprzedany w 1864 roku;
 HMS "Inflexible" − pancernik wieżowy, zwodowany w 1876 roku, w służbie od 1881 roku, złomowany w 1903 roku;
 HMS "Inflexible" − krążownik liniowy typu Invincible, zwodowany w 1907 roku, w linii od 1908 roku, uczestnik bitwy jutlandzkiej, sprzedany na złom w 1921 roku.

Bibliografia 
 

Inflexible